Derome ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Derome (* 1944), kanadischer Journalist
 Jean Derome (* 1955), kanadischer Saxophonist, Flötist und Komponist

Siehe auch:
 Mount Derom, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika